Лига звёзд Катара 1995/1996 () — 
24-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Эр-Райян».

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1995/1996
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 1995 году
Спорт в Катаре в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996